Вялка — топоним в России:

 Вялка — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Вялка — река в Окуловском районе Новгородской области.
 Вялка — река в Тульской и Калужской областях, приток Оки.